Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie – olimpiada szkolna sprawdzająca znajomość wiedzy prawnej uczniów szkół średnich. Organizowana jest od roku szkolnego 2007/2008 przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce. Olimpiada organizowana jest pod patronatem organizacyjnym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Olimpiada jest obecnie współfinansowana przez Naczelną Radę Adwokacką oraz z wpisowych uczestników.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za stan przestrzegania prawa w Polsce, Europie i na świecie,
 kształtowanie wśród młodzieży świadomości, wrażliwości i kultury prawnej,
 krzewienie zrozumienia oraz tolerancji między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi,
 upowszechnianie postaw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Etapy 
Olimpiada składa się z:
 eliminacji szkolnych (zawody I stopnia), które obejmują test pisemny, podczas którego uczestnik otrzymuje od 0 do 30 punktów,
 eliminacji okręgowych (zawody II stopnia), które obejmują test pisemny oraz pisemny egzamin prawniczy, polegający na pytaniach i/lub zadaniach opisowych wymagających wiedzy z różnych dziedzin prawa,
 ogólnopolskiego finału (zawody III stopnia), który ma charakter eliminacji ustnych; finaliści odpowiadają na pytania zadane przez jury.

Preferencje dla laureatów i finalistów 
Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawie zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego na niektóre uczelnie wyższe.

Finansowanie olimpiady w poszczególnych latach 

Od 2019/2020 uczestników olimpiady obowiązuje wpisowe w wysokości 10 zł od każdego uczestnika.

Przypisy

Bibliografia 
 

Prawie
Ostrołęka
Prawo